Transiwatt je značka zesilovačů podniku Čs. HI-FI KLUB Svazarmu, později Elektronika, které se již běžně nedají koupit, ale jsou velmi kvalitní a sběratelsky hodnotné.

Zvuk z TW je hezčí než z nízkofrekvenčních zesilovačů stejného, často i mnohem vyššího výkonu . AZ mají sice menší zkreslení a lepší papírové parametry ale zvuk z tranzistorových zesilovačů je líbivější.

O jedinečnosti Transiwattů svědčí i to, že se ojediněle vyrábějí dodnes (a nepatří zrovna k nejlevnějším). Vyrábí je firma AU/RA. Mezi nejlepší asi patří TW 140 Hi-Fi, byl určen spíš do studia, protože má možnost přepínat přední a zadní reproduktory, přepínač průběhu zesílení log-lin. Množství vstupú, na PHONE je vybaven RIAA předzesilovačem, … Dalším typem byl koncový zesilovač TW  120.

Externí odkazy 
 Česká fan stránka 

Elektrotechnika